Strzelce Małe ist der Name folgender Orte in Polen:
 Strzelce Małe (Powiat Gostyński), ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Piaski (Powiat Gostyński)#Gemeinde
 Strzelce Małe (Powiat Brzeski), ein Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Szczurowa
 Strzelce Małe (Powiat Pajęczański), ein Dorf in der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Strzelce Wielkie